En espagnol ou en catalan, ribera signifie rive ou rivage et donne ainsi le nom à de nombreux lieux géographiques.

Lieux géographiques



Comarques 
 La Ribera del Duero est une comarque de la communauté de Castille et Léon en Espagne. Elle donne son nom à une appellation contrôlée de vin (voir ci-dessous)

 La Ribera Baixa (ou Ribera Baja en castillan) est une comarque espagnole de la province de Valence dans la Communauté valencienne

 La Ribera Alta est une comarque espagnole de la province de Valence dans la Communauté valencienne

 La Ribera est le nom donné à la partie sud de la Navarre autour de l'Ebre. On peut distinguer la Ribera Tudelana, autour de Tudela et la Ribera Estellesa autour d'Estella.

 Ribera Alta del Ebro, comarque aragonaise dans la Province de Saragosse.

Villes 
 Ribera Alta (Erribera Goitia en basque) est une municipalité de la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque.
 Ribera Baja (Erribera Beitia en basque) est une municipalité de la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque.
 Ribera del Fresno est une commune espagnole de la province de Badajoz en Estrémadure
 Ribera est un village dans la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque.

Quartiers 
 La Ribera est un quartier historique de Barcelone



Villes 
 Ribera est une commune italienne de la province d'Agrigente

Personnalités 
 Anastasio Pantaleón de Ribera, poète espagnol.
 Bernardino de Ribera (ca.1520-ca.1580), compositeur espagnol.
 Carlos Ribera Sanchís (1906-1976), peintre et critique d'art espagnol.
Francisco Suárez de Ribera (1686-1738), médecin espagnol qui se distingue par ses nombreux écrits publiés sur la médecine.
 José de Ribera (1591-1652), peintre espagnol.
 Julio Ribera (1927-2018), dessinateur et scénariste espagnol.
 Pedro de Ribera (1681-1742), architecte espagnol.

Divers 
 La DO Riberal del Ebro est une appellation contrôlée (Denominación de Origen en espagnol) de vins produits dans la communauté de Castille et Léon en Espagne ;
 Ribera, une station de la ligne A du tramway de Bilbao au Pays basque espagnol.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme